Миронова, Ирина:
 Миронова, Ирина Геннадьевна (род. 1982) — российская футболистка.
 Миронова, Ирина Ильинична (род. 1974) — режиссёр-клипмейкер, сценарист, продюсер.
 Миронова, Ирина Сергеевна (род. 1990) — российская самбистка.